Hasenkopf bezeichnet:

 Hasenkopf (Salzkammergut-Berge), 895 m, Berg im Kolomansbergmassiv, oberösterreichisch-salzburgische Landesgrenze
 Hasenkopf (Marburger Rücken), 320,2 m, Marburger Rücken bei Ockershausen
 Hasenkopf (Spessart), 253 m, Berg im Spessart in Aschaffenburg, Bayern

Hasenkopf ist der Familienname von:
 Erich Hasenkopf (1935–2021), österreichischer Fußballspieler
 Marco Hasenkopf (* 1973), deutscher Schriftsteller und Theaterproduzent